La classe Tiger peut faire référence à trois classes de navires :
 la classe Tiger, dont l'unique navire est le croiseur de bataille , lancé en 1913 par la Royal Navy ;
 la , une classe de croiseurs légers construits par la Royal Navy durant la Seconde Guerre mondiale ;
 la , une classe de navires d'attaque rapide de la Bundesmarine.

Tiger